Il singolare del Nielsen USTA Pro Tennis Championship 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Alex Kuznetsov era il detentore, ma ha perso nel 1º turno contro Michael Russell.

Brian Dabul ha battuto in finale Tim Smyczek 6–1, 1–6, 6–1.

Teste di serie

  Björn Phau (quarti di finale)
  Michael Russell (semifinale)
  Somdev Devvarman (primo turno)
  Brian Dabul (campione)

 Donald Young (semifinale)
 Édouard Roger-Vasselin (primo turno)
 Gō Soeda (secondo turno)
 Kevin Kim (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Nielsen Pro Tennis Championship 2010